Гор може да се отнася за:

Хора 
 Ал Гор (р. 1948) — вицепрезидент на САЩ (1993—2001), при президента Бил Клинтън;
 Артър Гор
 Барт Гор
 Генади Самойлович Гор (1907—1981) – руски писател;
 Гор Видал – американски писател
 Джон Гор
 Лесли Гор
 Мартин Гор (1961) — английски поет, музикант, вокалист, член на групата Депеш Мод;
 Спенсър Гор (1878—1914) – английски художник;
 Спенсер Гор (1850—1906) — английски тенисист, първи победител на турнира Уимбълдън;
 Фредерик Гор (1913—2009) – английски художник, син на Спенсер Гор;

Топоними 
 Гор — провинция в Афганистан;
 Гор — град в Нова Зеландия;

Други 
 Гор — музикален подстил в метъла;
 Гор — втори месец от древноарменския календар;
 Гор () – арменско мъжко име.
 Гор (народ) – етническа група в Чад